Elektrokardiografia
 E·K·G – album Edyty Górniak
 EKG – Eksperymentalny Klient Gadu-Gadu
 Europejska Komisja Gospodarcza

Zobacz też 
 Kabaret EKG